Финал Кубка Либертадорес 1990 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1990, 31-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 3 и 10 октября 1990 года между эквадорским клубом «Барселона» и парагвайской «Олимпией».

В первом финальном матче 3 октября на «Дефенсорес дель Чако» «Олимпия» одержала уверенную победу со счётом 2:0 благодаря голам нападающих Рауля Висенте Амарильи на 25-й минуте и Адриано Саманьего на 78-й минуте.

В ответном матче 10 октября на стадионе «Монументаль» соперники разошлись миром со счётом 1:1. Первый мяч был забит на 62-й минуте аргентинским полузащитником «Барселоны» Марсело Троббиани, а на 81-й минуте нападающий «Олимпии» Амарилья восстановил равновесие в матче. По итогам двух встреч «Олимпия» была сильнее (3:1). В качестве победителя «Олимпия» представляла КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1990, где была разгромлена итальянским «Миланом» со счётом 0:3.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1990
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес
Матчи ФК «Олимпия» Асунсьон
Октябрь 1990 года
События 3 октября
1990-е годы в Парагвае
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
Международные соревнования по футболу в Парагвае
События 10 октября
1990-е годы в Эквадоре
Международные спортивные соревнования в Гуаякиле
Международные соревнования по футболу в Эквадоре